Ahrenshagen bezeichnet:

 Ahrenshagen (Ahrenshagen-Daskow), Ortsteil der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Ahrenshagen (Kuchelmiß), Ortsteil der Gemeinde Kuchelmiß im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern in Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Ahrenshagen, von 1992 bis 2004 bestehendes Amt im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern